

Окшешин — село в гміні Любавка Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Окшешин — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства